in samenstellingen:
Bazouges-la-Pérouse, Ille-et-Vilaine
Bazouges-sur-le-Loir,  Sarthe

ook:
gemeenten met de naam Bazoges (doorverwijspagina)